Джон Коффи ():

 Джон Коффи — американский бейсболист.
 Джон Коффи — персонаж романа С. Кинга «Зелёная миля», а также одноименного фильма.